Feti steht für:

 Eine Schreibvariante des türkischen Vornamens Fethi

 Eine Schreibvariante zu Domenico Fetti (1588/1589–1623), italienischer Maler des Barock